sekwencer (biotechnologia),
 sekwencer (muzyka),
 mikrosekwencer w informatyce.